Traité de Djeddah peut faire référence à :

 , entre le Royaume du Nejd et du Hedjaz et le Royaume-Uni ;
 Traité de Djeddah (1974), entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ;
 , entre l’Arabie saoudite et la République du Yémen.
Homonymie